BB (кириллица, латиница) — аббревиатура. Может означать:

Кириллица

Военное дело 
 ВВ — взрывчатые вещества.
 ВВ — обозначение выводного в общевоинских уставах ВС России.
 ВВ — внутренние войска.
 ВВ — Восприятие времени

Другое 
 Вавилон великий
 ВВ — Византийский временник — российское научно-популярное издание, посвященное истории Византии.
 BB (сок) — марка сока.
 BB (снаряд) — стальные шарики для стрельбы из пневматического оружия.
 Вопли Видоплясова — украинская музыкальная группа.
 В/В (медицина) — внутривенно (введение медикаментов).
 ВВ — воздуховыпуск. Сооружения гражданской обороны метрополитена.

Латиница 
 BB — генотип человека по группе крови.
 BB от  — чёрный блок — международное движение анархистов.
 BB — персонаж новеллы «Другая запись».
 BB, B&B — Bed and breakfast, тип проживания и питания в гостиницах.